Рекоба, Альваро — уругвайский футболист, полузащитник и нападающий
 Рекоба, Эмилио — уругвайский футболист, защитник, чемпион мира 1930 года